Tapponia är ett släkte av spindlar. Tapponia ingår i familjen lospindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Lospindlar
Tapponia